João Teodoro Niehues (São Ludgero, 26 de dezembro de 1900 — Braço do Norte, 15 de outubro de 1973) foi um político brasileiro.

Vida
Filho de Teodoro Niehues e de Teresa Gesing Niehues. Casou com Ana Becker Niehues, em 1920.

Carreira
Foi intendente distrital de Braço do Norte, de 1951 a 1953.

Prefeitos de Braço do Norte
Naturais de São Ludgero (Santa Catarina)